Brébeuf bezeichnet:
 Brébeuf (Québec), Ort in Kanada

Brébeuf ist der Familienname von:
 Georges de Brébeuf (1617–1661), französischer Dichter
 Jean de Brébeuf (1593–1649), französischer Jesuit